Пи́тер Ро́берт Ламо́нт Бра́ун (; ) — британский и американский историк, антиковед, специалист по поздней античности, которому приписывают создание этой области исследований. Доктор философии, именной профессор Принстона (эмерит), член Британской академии (1971) и Американского философского общества (1995).

Биография 

Выпускник Оксфорда, в Нью-колледже которого получил степень магистра искусств.
Влияние на него оказал А. Момильяно.

С 1956 года сотрудник, с 1970 года лектор Оксфорда (по 1975 год).
В 1975-1978 годах профессор истории Royal Holloway Лондонского университета.
В 1978-1986 годах профессор истории и классики Калифорнийского университета в Беркли.
С 1983 года приглашённый профессор, с 1986 года профессор истории Принстона, именной профессор (Philip and Beulah Rollins Professor).
Член Американской академии искусств и наук (1979) и Американской академии медиевистики (1988).

Трижды женат, две дочери от первого брака.

Как отмечает проф. МГУ Игорь Филиппов, работы П.Брауна по истории поздней античности во многом определили современные представления о ней.

Награды и отличия 
 Стипендия Мак-Артура (1982) 
 , Phi Beta Kappa (1989)
 Премия Хейнекена (1994)
  (1999)
 Премия Клюге (2008)
 Премия Бальцана (2011)
 Премия Дэна Дэвида (2015)
 Mellon Distinguished Achievement Award
Почётный доктор.

Научные труды 

Augustine of Hippo: A Biography (1967/2000) – ISBN 0-520-22757-3 -- new edition, with new epilogue, ISBN 978-0-520-22757-6
 "The Rise and Function of the Holy Man in Late Antiquity", , 61 (1971): 80–101.
The World of Late Antiquity: AD 150–750 (1971/1989) – ISBN 0-393-95803-5
 The Making of Late Antiquity (1978) – ISBN 0-674-54321-1
The Cult of the Saints: Its Rise and Function in Latin Christianity (1981) – ISBN 0-226-07622-9

В русском издании: Культ святых, его становление и роль в латинском христианстве. М.: РОССПЭН, 2004. - ISBN 5824305633.
Society & the Holy in Late Antiquity (1982) – ISBN 978-0-520-06800-1
"Late Antiquity" ([1985] 1987) in Paul Veyne, ed. A History of Private Life: 1. From Pagan Rome to Byzantium.
The Body and Society: Men, Women, and Sexual Renunciation in Early Christianity (1988) – ISBN 0-231-06101-3
Power and Persuasion: Towards a Christian Empire (1992)
Authority and the Sacred: Aspects of the Christianisation of the Roman world (1995) – ISBN 0-521-49904-6; "Aspects of the Christianisation of the Roman World", The Tanner Lectures On Human Values, November 1993
The Rise of Western Christendom (1996/2003) – ISBN 0-631-22138-7
Chapters 21 & 22 in The Cambridge Ancient History, Volume XIII, The Late Empire, A.D. 337–425 (1998) – ISBN 0-521-30200-5
Poverty and Leadership in the Later Roman Empire (2002)
Through the Eye of a Needle: Wealth, the Fall of Rome, and the Making of Christianity in the West, 350–550 AD (2012) – ISBN 0-691-15290-X
The Ransom of the Soul: Afterlife and Wealth in Early Western Christianity (2015)
Treasure in Heaven: The Holy Poor in Early Christianity (2016)

Примечания

Литература 

 International Who’s Who of Authors and Writers 2004. P. 76
 Encyclopedia of Historians and Historical Writing, том 1, с. 146

Историки Поздней античности‎
Антиковеды США
Медиевисты США
Почётные доктора Фрибурского университета
Почётные доктора Гарвардского университета
Почётные доктора Йельского университета
Почётные доктора Колумбийского университета
Почётные доктора Чикагского университета
Почётные доктора Университета Нотр-Дам
Почётные доктора Амхерстского колледжа
Члены Американского философского общества
Члены Американской академии искусств и наук
Члены Ирландской королевской академии
Профессора Принстонского университета
Профессора Калифорнийского университета в Беркли
Выпускники Оксфордского университета
Преподаватели Оксфордского университета
Члены Американской академии медиевистики
Лауреаты премии Хейнекена
Удостоенные Mellon Distinguished Achievement Award